«Сопротивление вражескому допросу» () — американский учебный пропагандистский фильм 1944 года, снятый кинокомпанией  (подразделение ВВС США). Никто из актёров и съёмочной группы в титрах не указан. Режиссёром картины выступил Бернард Ворхаус.

Лента находится в общественном достоянии в США.

Сюжет 
1944 год. Немецкая разведка обеспокоена новинкой врагов — бомбардировщиком B-99 и информацией о скором налёте эскадрильи этих самолётов. Над Италией сбит один B-99, и его экипаж отправляется в лагерь «». Немецкие специалисты начинают допрос лётчиков. Они не используют пытки, однако применяют другие хитроумные способы: имитируют казнь, чтобы напугать военнопленных; применяют одиночное заключение; подсылают якобы нейтральных представителей  (в том числе симпатичных молоденьких медсестёр), чтобы в общении «по душам» разговорить пилотов. В итоге каждый из трёх лётчиков так или иначе раскрывает известную ему часть информации о грядущей атаке (кто из высокомерия, кто из страха, а кто от наивности), и этого оказывается достаточно, чтобы немцы сложили полную картину. В итоге нацисты смогли подготовиться к налёту и сбили 21 B-99, 105 пилотов погибли. Узники, погубившие своих товарищей, остаются в заключении.

Офицер разбора полётов на собрании выживших участников этой провальной атаки объясняет собравшимся, что в плену нельзя говорить совершенно ничего, даже самых простых и безобидных вещей; находясь в лагере, нельзя терять бдительность ни на минуту; бесполезно пытаться перехитрить врага.

В ролях 

В главных ролях
 Карл Эсмонд — майор фон Бен, комендант-нацист, специалист по допросам
 Джеймс Сиэй — капитан Джеймс Н. Спенсер, пилот «B-99»
 Дон Портер — лейтенант Фрэнк Л. Уильямс, второй пилот «B-99»
 Артур Кеннеди — сержант Альфред Мейсон, член экипажа «B-99»
В ролях
  — майор Франц Комер
 Рэнд Брукс — пилот
 Стивен Герей — доктор Виктор Мюнц
  — капитан Вольбрихт
  — нацист
 Ллойд Нолан — офицер разбора полётов ВВС США
  — американский пилот в штабе
  — сержант Рензер
 Кент Смит — капитан Рейнинг, американский рабочий, пособник нацистов
  — пилот «B-26»
  — сержант Фрюлих с немецкого тюремного завода
  — герр Малер, представитель 
  — нацист
  — немец-часовой
 Питер ван Эйк  — капитан Гранах, молодой офицер-нацист

 Производство, показ, ремейк 
Бо́льшая часть фильма была снята на студии Хэла Роуча. Баварский за́мок, представленный в фильме лагерем для военнопленных, был снят с открытки<ref name="tcm">«Сопротивление вражескому допросу» — Примечания  на сайте tcm.com</ref>. После окончания войны на студию Warner Bros. пришли два лётчика, которые рассказали, что содержались в плену и допрашивались именно в этом замке. К тому времени они оба уже смотрели данный фильм, поэтому были так поражены и удивлены, что не могли сдержать свой смех, введя в полное замешательство нацистов, которые с этой лентой были не знакомы.

В картине снимались самолёты союзников Douglas A-20 Havoc, Lockheed Hudson, Martin B-26 Marauder и North American B-25 Mitchell. Из вражеских самолётов был представлен только Messerschmitt Bf.109, сцены с которыми были сняты на основе архивных киноматериалов и с использованием маленьких моделей.

Фильм был снят под эгидой  и был предназначен в основном для военнослужащих и обслуживающего персонала ВВС. Однако уже спустя месяц после премьеры, в августе 1944 года, он был показан на широких экранах Нью-Йорка.

В 1951 году на экраны вышел ремейк ленты, озаглавленный «». Вся съёмочная группа и актёры были другими, за исключением Стивена Герея, который в старом фильме исполнил роль доктора Виктора Мюнца, а в новом — Жана. Концовка фильма была принципиально изменена: пленный экипаж сумел бежать из немецкого лагеря.

Примечания

Литература 
 Клейтон Р. Коппс, Грегори Д. Блэк. «Hollywood Goes to War: How Politics, Profits and Propaganda Shaped World War II Movies» (1987), Нью-Йорк, изд. Free Press, ISBN 0-02-903550-3

Ссылки 
 «Сопротивление вражескому допросу» на сайте ''tcm.com
 «Сопротивление вражескому допросу» в Архиве Интернета для свободного просмотра и скачивания
 «Сопротивление вражескому допросу» на YouTube (Видео 1:05:34)

Фильмы США 1944 года
Документальные фильмы США
Военные фильмы США
Пропагандистские фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Докудрамы
Фильмы о Военно-воздушных силах США
Фильмы First Motion Picture Unit
Фильмы на английском языке
Фильмы на немецком языке
Пропаганда во время Второй мировой войны